East Stoke – miejscowość w hrabstwie Dorset (Anglia)
 East Stoke – miejscowość w hrabstwie Nottinghamshire (Anglia)